Jarrah ist der Name von:

 Eucalyptus marginata, Baumart
 Ziad Jarrah (1975–2001), ein Terrorist
 Jarrah Records, ein australisches Musiklabel

Siehe auch:
 Jarra